Deél (5. század) egy elfogott hun rab, Gárdonyi Géza: Láthatatlan ember című regényében. A fiú akkor ismerkedik meg Zétával, a könyv főszereplőjével, amikor Atilla Tisza menti nagy sátorvárosába tart a görög követség, velük együtt Zéta is. Bár Deél csak néhány napig vesz részt a több éves történetben, mindenképpen nagy benyomást tesz a főszereplőre (Zéta).

Élete 

Deél életéről igen keveset említ a történet, annyi bizonyos, hogy hun származású, de halálra ítélték mert szerelmes lett egy hun főúr lányába, Emőkébe (akibe később Zéta a főszereplő is beleszeret). Zétával akkor ismerkedik meg, mikor az ifjú a görög követség tagjaként Atilla Tisza menti sátorvárosába utazik. Zéta megkéri urát Priszkosz rétort, hogy hadd menjen előre beszélgetni a foglyokkal, hátha megtanul valami hasznosat is. A rétor beleegyezik és Zéta így Deél által megtanulhat hunul. Erre úgy kerítenek sort, hogy Zéta mindig hoz a fogolynak valami élelmiszert, cserébe a hun fiú hunul beszélget vele, és sok különös dolgot elmesél Zétának.

Deél később elárulja Zétának, hogy azért ítélték halálra mert szerelmes lett egy hun főúr lányába. Ez nem is lett volna probléma, de egy „szerelmes vessző” által (amelyet a táltosok írnak) a leány apja (Csáth) is rájön, és éktelen haragra gerjed és elfogatja a fiút. Deél amikor közelednek Atilla városához, megkéri Zétát, hogyha megtalálná őt a kivégzettek között, szúrjon a szívébe egy tőrt.

A hun ifjú, habár nem is szerepel sokat a könyvben, igencsak befolyásolja Zéta sorsát. Általa tanul meg hunul, tőle hall először Emőkéről, ő mesél a hunok szokásairól stb.

Források 
 Gárdonyi Géza: Láthatatlan ember
 

Magyar irodalmi művek szereplői
Gárdonyi Géza